Мари́я Ива́новна Васи́льева:
 Васильева, Мария Ивановна (1884—1957) — художница.
 Васильева, Мария Ивановна (род. 1963) — доктор наук, профессор.